Multi-headed (flerhovedet) kan henvise til:

 Polycephaly, den engelske betegnelse for tilstanden med at have mere end et hoved
 Lernaean Hydra, et gammelt slangelignende chtonisk vanddyr, der besad adskillige hoveder
 Multi-headed train (flerhovedet tog), hvor to eller flere lokomotiver bruges forrest på et tog til at trække det 
 Multiskærm, flere fysiske skærme, der kører på et enkelt computersystem